Sanko ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Sanko, US-amerikanischer Filmkomponist, Musikarrangeur und Musikproduzent
 Iwan Fedossejewitsch Sanko (1903–1985), sowjetischer Generaloberst
 Myles Sanko (* 1980), britischer Soul- und Jazzsänger und Songwriter

Siehe auch:
 Sankoh
 SANCO